Psathonísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Piáto (ö i Grekland, lat 37,48, long 26,95), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Psathonísi (ö i Grekland), Sydegeiska öarna, 
 Vrachonisída Psathonísi, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar